Herrsingel i tennis vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan den 28 juli och 5 augusti 2012 på All England Lawn Tennis and Croquet Club. Andy Murray från Storbritannien vann guld efter att ha vunnit finalen mot Roger Federer från Schweiz. Bronset vann Juan Martín del Potro från Argentina

Medaljörer

Format 
64 spelare deltog i en vanlig utslagsturnering där den vinnande spelaren avancerade till nästa omgång.

Resultat

Finaler

Inledande omgångar

Sektion 1 

|RD2-score05-1=77
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=IP
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=61
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Alt
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=4
|RD2-seed08=7
|RD2-team08=

 Sektion 2 

 Sektion 3 

 Sektion 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD3 = Åttondelsfinaler
| RD4 = Kvartsfinaler

|RD1-seed01=5
|RD1-team01=
|RD1-score01-1=65
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=IP
|RD1-team02=  
|RD1-score02-1=77
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=4

|RD1-seed03=
|RD1-team03= 
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=
 
|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=77
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=7
|RD1-seed06=
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=65
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=9
 
|RD1-seed07=
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=9
|RD1-team08= 
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=13
|RD1-team09= 
|RD1-score09-1=77
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= 
|RD1-score10-1=65
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=IP
|RD1-team11= 
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=IP
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=3
 
|RD1-seed13=
|RD1-team13= 
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= 
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=
 
|RD1-seed15=
|RD1-team15=  
|RD1-score15-1=79
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=2
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= 
|RD1-score16-1=67
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
 
|RD2-seed01=5
|RD2-team01=
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=25
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=23

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=9
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=13
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=5
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=IP
|RD2-team06=|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=7
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= 
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08={{flagIOCathlete|N Djokovic|SRB|2012|sommar}} 
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=5
|RD3-team01=

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2012